Terra de Wilkes
Cratera da Terra de Wilkes
Wilkes-Barre
Wilkes-Barre Township

Desambiguações de topônimos